Луи-Клод Дюпарк (Louis-Claude Duparc, 14 февраля 1866, Каруж, Женева — 20 октября 1932, Женева) — швейцарский минералог, петрограф и химик. Профессор минералогии и петрографии, геологии и палеонтологии, а затем, наконец, аналитической химии и прикладной химии в университете Женевы. Иностранный член-корреспондент Российской Академии наук с 1912 года.

Биография 
Родился 13 февраля 1866 года в местечке Каруж в окрестностях Женевы. 

Окончил университет Женевы в 1887 году, получив диплом доктора физических наук. Его диссертация «Recherches sur l’acide o-nitrophе́ noxylacetique» была посвящена исследованию органических кислот. В течение года Дюпарк стажировался в Париже у известных петрографов Франции — Ф. Фуке и О. Мишель-Леви. В 1888 году он вернулся в Женеву и был назначен преподавателем минералогии Женевского университета. В 1889 году получил звание экстраординарного профессора, в 1892 году — ординарного профессора минералогии. В 1895 году, после смерти К. Фогта, Дюпарк был избран ординарным профессором геологии.

Первые работы Луи-Клода Дюпарка были посвящены органической химии и кристаллографии органических соединений. Затем его научные интересы стали смещаться в область петрографии и геологии. Преподавательскую деятельность в Женевскогом университете совмещал с научной работой. Дюпарк расширил микроскопические методы Евграфа Степановича Фёдорова и применил их в петрографии. Дюпарк имел дело с метаморфическими породами, петрографией и геологией массива Монблан, он предпринял экспедиции по всему миру, в том числе на платиновые месторождения на Северном Урале в районе горы Конжаковский камень.

Вёл интенсивную научную деятельность в различных областях, посвящённых, в частности, изучению месторождений полезных ископаемых и оптическому петрографическому исследованию.

Труды 
 Traité de Technique Minéralogique et Pétrographique, 2 Bände, Leipzig 1907, 1913 (Teil 1, Optische Methoden, mit Francis Pearce, Teil 2, Chemische Methoden, mit Alfred Monnier)
 Traité de chimie analytique qualitative suivi de tables systématiques pour l'analyse minérale, 3. Auflage, Genf 1914 (mit Alfred Monnier)
 Le platine et les gîtes métallifères de l’Oural et du monde, 1920 (mit Marguerite Tikanovitch)

Литература 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. 2012, ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Примечания

Ссылки 

 Л. Дюпарк — Российско-швейцарская экспедиция на Урал в сентябре 2014 г., посвященная установке памятной доски в честь проф. Луи Дюпарка.
 Duparc, Louis в Историческом словаре Швейцарии.
 Дюпарк Луи Клод в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Геологи Швейцарии
Химики Швейцарии
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР